Trecho da SP-225
Trecho da SP-255
SP-294

Desambiguação